Пиковский Ёган — река Александровского района Томской области России. Устье реки находится в 7 км по правому берегу Киевской протоки реки Обь. Длина реки — 150 км, площадь водосборного бассейна — 1450 км².

Бассейн 
 21 км: Окунёвка
 11 км: Пехъюда
 2 км: Боровка
 79 км: Пюга
 81 км: Патынъёган
 2 км: Тугаёган
 114 км: Тугаёган 2-й
 122 км: Наньёган

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки проток и рукавов Оби
Реки Александровского района Томской области